, un officier naval américain
 , un architecte britannique
 , un ingénieur

Source de la traduction